La Copa del Generalísimo 1975-1976 fu la 72ª edizione della Coppa di Spagna. Il torneo iniziò il 12 ottobre 1975 e si concluse il 26 giugno 1976. La finale si disputò allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid dove l'Atlético Madrid conquistò la sua quinta Coppa di Spagna.

Formula e squadre partecipanti 
In questa edizione presero parte tutte le squadre di Primera División, Segunda División e 74 squadre di Tercera División che si sfidarono in scontri ad eliminazione diretta. Le diciotto squadre della Primera División erano direttamente qualificate per il quarto turno. In questa edizione non era presente la regola dei gol fuori casa.

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Quarto turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Voci correlate 
Primera División spagnola 1975-1976
Segunda División spagnola 1975-1976

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1975
Calcio nel 1976
1975-1976